Lancashire League 1889–90 var den første sæson af den engelske fodboldliga Lancashire League. Ligaen havde deltagelse af 13 hold, der spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Ligaen blev vundet af Higher Walton FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

Kilder / eksterne henvisninger 
 RSSSF – England – Lancashire League

Noter 

Sæsoner i Lancashire League
Fodbold i 1889
Fodbold i 1890